Proff steht für:

 Proff (Proff zu Irnich), bergisches Adelsgeschlecht
 Proff, Marke für Salben, siehe Dr. Theiss Naturwaren

Proff ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ludwig von Proff-Irnich (1816–1895), deutscher Jurist, Mediziner und Mitglied des Reichstags des Norddeutschen Bundes
 Peter Proff (* 1971), deutscher Kieferorthopäde und Hochschullehrer